Измаильский городской совет () — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Одесской области с административным центром в городе областного значения Измаиле.

Общие сведения 
 Территория совета: 53 км².
 Населения совета: 85 098 человек (по состоянию на 2001 год).
 По территории совета протекает река Дунай.

Административное устройство 
Городскому совету подчинены населённые пункты:
 г. Измаил

Состав совета 
Совет состоит из 50 депутатов и главы.

 Глава совета: Андрей Абрамченко
 Секретарь совета: Сергей Чмыга

Примечания

Ссылки 
 Карточка совета на сайте Верховной Рады Украины 
Измаил
Городские советы Одесской области